Unicredit Bank ist der Name folgender Banken:

 Unicredit, italienische Großbank und Holdinggesellschaft
 Unicredit Bank, deutsches Kreditinstitut
 Unicredit Bank Austria, österreichisches Kreditinstitut
 Unicredit Bank (Russland) (früher International Moscow Bank), russische Universalbank
 Unicredit Banca, Italien